Ingeniero Huergo puede referirse a:

Luis A. Huergo, primer ingeniero de la Argentina y primer presidente de la Sociedad Científica Argentina;
Ingeniero Luis A. Huergo, localidad y municipio del departamento General Roca, provincia de Río Negro, Argentina.
Avenida Ingeniero Huergo, importante arterial vial, de la zona del bajo de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Estación Ingeniero Huergo, estación ferroviaria situada en la localidad de Ingeniero Luis A. Huergo.
Escuela Nº9 Ing. Luis A. Huergo, una escuela secundaria técnica de Buenos Aires, Argentina.
 Ingeniero Huergo II, buque tanque argentino construido en 1980 y desguazado en 1994.